Adigeni (gemeente), een gemeente in de regio Samtsche-Dzjavacheti in Georgië
 Adigeni (plaats), een daba in en het administratieve centrum van bovenstaande gemeente